Скотт Пилигрим:
 «Скотт Пилигрим» — серия комиксов сценариста и художника Брайана Ли О’Мэлли.
 «Скотт Пилигрим против всех» — художественный фильм 2010 года режиссёра Эдгара Райта.
 Scott Pilgrim vs. the World: The Game — видеоигра по мотивам комиксов Брайана Ли О’Мэлли и фильма Эдгара Райта.